

Сиртланово — присілок, Буздяцький район, Башкортостан
 Сиртланово — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан